Hesse est essentiellement un patronyme ou un toponyme. L'adjectif hessien ou hessois qualifie ce qui vient de Hesse (une personne ou un lieu, seulement un lieu pour hessois).

Sciences et techniques 
 En biologie, une hesse est une vesce, c'est-à-dire une plante légumineuse du genre Vicia.
 En mathématiques, le hessien, la hessienne ou la matrice hessienne d'une fonction numérique est la matrice carrée de ses dérivées partielles secondes.

Patronyme 
Voir aussi :
 Maison de Hesse ;
 Liste des souverains de Hesse.
 , famille notable du Ghana.

 Adolf Friedrich Hesse (1809-1863), un compositeur ;
 Afua Adwo Jectey Hesse, chirurgienne ghanéenne ;
 Alexandre Hesse (1806-1879), un peintre français ;
 Alix de Hesse et du Rhin (1872-1918) ;
 André Hesse (1874-1940), homme politique français ;
 Christophe de Hesse-Cassel (1901-1943), directeur du Forschungsamt pendant le III Reich ;
 Ernst von Hesse-Wartegg (1851-1918) ;
 Eva Hesse (1936-1970), une peintre et sculptrice ;
 Fanny Hesse (1850-1934), technicienne de laboratoire en microbiologie et  illustratrice scientifique américano-allemande ;
 Friedrich Wilhelm Hesse (1948-), un psychologue ;
 Gudrun Zapf von Hesse (1918-) ;
 Guillaume IV de Hesse (1532-1592) ;
 Helmut Hesse (1934-), un économiste ;
 Hermann Albert Hesse (1877-1957), un théologien ;
 Hermann Hesse (1877-1962), un écrivain germano-suisse ;
 Herman Chinery-Hesse (né en 1963), entrepreneur technologique ghanéen ;
 Jean-Baptiste Dehesse (1705-1779), un chorégraphe ;
 Jean-Jacques Hesse (1584-1639), un martyr suisse ;
 Jérôme Hesse (1959-), un écrivain ;
 Jürgen Hesse (1951-), un écrivain ;
 Kai Hesse (1985-), un footballeur ;
 Karen Hesse (1952-), un écrivain ;
 Konrad Hesse (1919-2005), un juriste ;
 Lebrecht James Chinery-Hesse (1930-2018), avocat ghanéen ;
 Linda Hesse (1987-), chanteuse allemande ;
 Lucien Hesse (1866-1929), un architecte ;
 Ludwig Ferdinand Hesse (1795-1876), un architecte ;
 Ludwig Otto Hesse (1811-1874), un mathématicien ;
 Marie de Hesse et du Rhin (1824-1880) ;
 Mary Hesse (1924-2016), un philosophe ;
 Mary Chinery-Hesse, fonctionnaire internationale ghanéenne.
 Max René Hesse (1877-1952), un écrivain ;
 Monica Hesse, une écrivaine américaine ;
 Philippe I de Hesse (1504-1567) ;
 Philippe de Hesse-Cassel (1896-1980), Landgrave de Hesse, Ober-präsident du Hesse pendant le III Reich ;
 Regina Hesse (1832–1898), institutrice euro-africaine dans le Ghana colonial ;
 Stefan Heße ou Hesse, un prélat catholique allemand, archevêque nommé de Hambourg depuis le  ;
 Virginia Hesse (née en 1944), fonctionnaire et diplomate ghanéenne ;
 Walther Hesse (1846-1911), médecin et microbiologiste allemand.

Toponyme 
Hesse  désigne un certain nombre de lieux en Europe :

Hesse est une région qui a successivement donné son nom aux entités politiques qui s'y sont succédé.
la Hesse historique ;
 l'actuel land de Hesse, en Allemagne ;
 ce land a porté le nom provisoire de Grande-Hesse en 1945 ;
 le landgraviat de Hesse, qui a été divisé en :
 landgraviat de Hesse-Cassel, qui devint au  l'électorat de Hesse (aussi appelé Hesse Électorale),
 la Haute-Hesse, une province de la Hesse-Cassel,
 la Basse-Hesse, une province de la Hesse-Cassel,
 landgraviat de Hesse-Darmstadt, qui devint au  le grand-duché de Hesse (aussi appelé grand-duché de Hesse-Darmstadt ou Haute-Hesse), membre de la confédération germanique puis de l'empire allemand
 la Hesse rhénane, une province de la Hesse-Darmstadt,
 la Haute-Hesse, une province de la Hesse-Darmstadt,
 landgraviat de Hesse-Hombourg,
 landgraviat de Hesse-Marbourg,
 landgraviat de Hesse-Wanfried,
 landgraviat de Hesse-Rotenbourg,
 landgraviat de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg,
 landgraviat de Hesse-Philippsthal,
 landgraviat de Hesse-Philippsthal-Barchfeld,
 landgraviat de Hesse-Cassel-Rumpenheim ;
la province de Hesse-Nassau, province prussienne formée en partie par la Hesse-Cassel et la Hesse-Hombourg ;
 cette province fut divisée en 1944 pour former la province de Hesse.

 Hesse, une commune française de Moselle.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain